Das trojanische Pferd steht für:
 Das trojanische Pferd (Band), eine Band aus Wien
 Das Trojanische Pferd (Theaterstück), ein Theaterstück von Friedrich Wolf 

Siehe auch:
 Trojanisches Pferd (Begriffsklärung)